Camañas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camañas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Camañas (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar